Santa Ursula kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Úrsula (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Santa Úrsula (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Spanienförgreningar